Châtelus (Allier)
 Châtelus (Isère)
 Châtelus (Loire)
ook:
Châtelus-le-Marcheix,  Creuse 
Châtelus-Malvaleix,  Creuse